Filipec ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Filipec (1431–1509), Franziskane und Bischof
 Tihomir Filipec (* 1989), kroatischer Eishockeytorwart